Rivalta ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Rivalta (1837 oder 1838–1925), italienischer Bildhauer
 Claudio Rivalta (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Rivalta, Pseudonym des italienischen Filmproduzenten Giorgio Venturini

Siehe auch:
 Rivalta Bormida, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont
 Rivalta di Torino, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont.